Kerben – comunità amministrativa del circondario di Mayen-Coblenza (Germania)
Kerben – capoluogo del distretto di Aksy (Kirghizistan)